Клаусура 2000 () — вторая половина 70-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1999/00 на rsssf.com 

2000
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2000 году